

Emilia-Romagna 
 Santuario della Madonna dell'Aiuto – santuario di Bobbio

 Santuario della Madonna dell'Aiuto – santuario nella chiesa dell'Invenzione della Santa Croce di Carpi

Friuli-Venezia Giulia 
 Santuario della Madonna d'Aiuto – santuario di Corno di Rosazzo (provincia di Udine)

Trentino-Alto Adige 
 Santuario della Madonna dell'Aiuto – santuario di Segonzano
 Santuario del Nome di Maria o della Madonna dell'Aiuto - santuario di Lodrone, Storo

Pagine correlate 
 Madonna dell'Aiuto